Weyerberg heißen folgende geographische Objekte:

 Weyerberg (Tennengebirge), 1455 m, Berg im Fritztal, Land Salzburg
 Weyerberg (St. Aegyd am Neuwalde), 794 m, (auch Weirerkogel) Hausberg von St. Aegyd im Traisental, Niederösterreich, mit Plannerwarte
 Weyerberg (Worpswede), Geestinsel im Teufelsmoor bei Worpswede, Niedersachsen